De Hoofdklasse vrouwen is thans het derde niveau in het Nederlandse vrouwenvoetbal. Van 1991/92 tot 2006/07 was de hoofdklasse het hoogste niveau. Van 2007/08 tot 2010/11, na invoering van de Eredivisie, het tweede niveau en het hoogste amateurniveau. In 2011/12, met de invoering van de Topklasse als tweede niveau, werden er twee hoofdklassen gecreëerd. Een voor zaterdag- en een voor zondagclubs.

Geschiedenis 
In het seizoen 1991/92 ging de Hoofdklasse van start met drie competities (A, B en C). Na drie seizoenen ging de klasse met een competitie verder onder de noemer "Eredivisie" met daaronder de “Eerste divisie A en B”. Die namen werden maar twee seizoenen gedragen. Vanaf het seizoen 1996/97 werd de competitie weer onder de naam Hoofdklasse (met daaronder de Eerste klasse) gespeeld.

Voor 1991 waren er zes regionale klassen op niveau 1. Vanaf de oprichting tot en met het seizoen 2006/07 werd er tevens gestreden om het landskampioenschap. Vanaf 2007/08 was de eredivisie het hoogste niveau waarop vrouwen uit konden komen in Nederland. Van seizoen 2001/02 tot en met seizoen 2006/07 plaatste de kampioen zich ook voor de UEFA Women's Cup. In 2007/08 nam ADO Den Haag het ticket over van Ter Leede. Recordkampioen is SV Saestum (inclusief het tweede team) met elf titels.

Deelname seizoen 2021/22 
In het seizoen 2021/22 namen de volgende clubs deel in de hoofdklasse:

Kampioenen

Meervoudige klassekampioenschappen

Klassementen LOVV

Nederlandse vrouwenvoetbalcompetitie